В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Галифакс ():
 округ '''Галифакс''' — штат Виргиния
 округ '''Галифакс''' — штат Северная Каролина